Бричани:

Бричани — місто на півночі Молдови, центр Бричанського району. 
Бричани (Дондушенський район) — село в Молдові в Дондушенському районі.